Spojení písmen B a K může mít různé významy:

BK 
 CF-BK – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Basse-Kotto
 bývalá SPZ okresu Blansko
 SPZ okresu Banská Bystrica
 Bezstyková kolej
 Betonová konstrukce
 Burger King
 bruslařský klub (např. BK Mladá Boleslav)

Bk 
 berkelium – chemický prvek

Externí odkazy